Bambino (término italiano que significa niño pequeño o bebé) hace referencia a varios artículos:

Personas
 Daniel Bambino Gómez, comentarista deportivo argentino.
 Héctor Veira, apodado Bambino, exfutbolista y técnico argentino;
 Kap Bambino, dúo de música electrónica formado en Burdeos, Francia.
 Miguel Vargas Jiménez "Bambino", cantaor flamenco;
 Tito el Bambino, cantante puertorriqueño de reguetón;

Literatura
 Bambino!, manga japonés.
Bambino, golosina helada conocida como flash o hielito.